Детонация — процесс распространения зоны химической реакции со сверхзвуковой скоростью. Это явление характеризуется скоростью детонации и давлением детонации.
 Стук в двигателе — процесс чрезмерно быстрого (взрывного) сгорания топливной смеси в цилиндре ДВС. Зависит от детонационной стойкости топлив.
 Детонирующий шнур — устройство для передачи на расстояние инициирующего импульса для возбуждения детонации в зарядах взрывчатых веществ.
 Импульсный детонационный двигатель — разновидность авиационного реактивного двигателя.

Акустическая детонация — искажения звука в результате частотной модуляции посторонним сигналом с частотой 0,2 — 200 Гц, например, порождаемым колебаниями скорости протяжки магнитной ленты.

Углеродная детонация — астрофизическое явление в звездной эволюции.

См. также 
Детонатор (значения)'''